Гвине́вра, Гвиневера, Гине́вра или Джине́вра () — супруга легендарного короля Артура. Один из первых и эталонных образов Прекрасной Дамы в средневековой куртуазной литературе.

Имя 
Имя Guinevere может быть эпитетом — в уэльской традиции оно выглядит как Gwenhwyfar, что может переводиться как «Белая фея» или «Белый дух» (протокельтск. Uindā Seibrā, бриттск. vino-hibirā). Сверх того, имя может происходить от Gwenhwy-mawr («Гвенви Великая»), в отличие от персонажа по имени Gwenhwy-fach («Гвенви Малая»), которая фигурирует в уэльской литературе как сестра предыдущей (но эта этимология не слишком правдоподобна).

Гальфрид Монмутский употребляет латинское написание имени Гвиневры — Guanhumara.

Жизнеописание

Брак 
Артур женился на Гвиневре вскоре после своего восшествия на престол либо с целью политического союза с её отцом Лодегрансом, королём Камелиарда, или же, согласно другому тексту, встретив её во время одного из своих походов и полюбив без памяти. Причём Мерлин решительно советовал ему на ней не жениться.

Согласно второй версии, Артур взял у Мерлина волшебный колпак, надев который он выглядел простым непрезентабельным вилланом, и поступил садовником в замок отца Гвиневры. Но периодически он ходил без маскировки. Девушка сначала пыталась выяснить, кто этот загадочный неизвестный рыцарь, появляющийся в её владениях, потом выяснила, что это «садовник», и влюбилась. Через некоторое время этот неизвестный рыцарь спас замок от врагов, а потом открылось, что это король. Была назначена свадьба.

Королева Гвиневра принесла в приданое своему мужу, королю Артуру, Круглый стол из тёмного дуба, за который, по преданию, могло сесть до 150 рыцарей.

Отношения c Ланселотом 
Целомудренный вариант легенды гласит, что Ланселот всего лишь избрал Гвиневру своей дамой сердца. Он совершал ради неё подвиги и не глядел на других женщин, хотя многие, в том числе фея Моргана, добивались его любви. Он оберегал её во время отсутствия короля Артура и всегда был готов с мечом в руках защитить честь её и добрую славу (в частности, спасение похищенной королевы от сэра Мелеаганта легло в основу «Рыцаря телеги» Кретьена де Труа).

Вариант «для взрослых» не столь однозначен. Например, единственная связь Ланселота с женщиной, которая была оглашена на публику, — это связь с Элейной, с которой он возлёг лишь потому, что она с помощью магии придала себе внешность Гвиневры. Тем не менее оба варианта сходятся в том, что король Артур не видел во взаимоотношениях супруги с его вассалом ничего дурного и не принимал никаких мер. А когда его сестра Моргана попыталась спровоцировать его на скандал, вручив Тристану щит, на котором был изображён этот любовный треугольник, Артур произвёл впечатление человека, совершенно не понимающего столь прозрачного намёка.

Видимо, связь продолжалась достаточно долго. В одном из своих рыцарских приключений Ланселот встречает Элейну и зачинает сына Галахада. Согласно некоторым вариантам мифа, он живёт с ней в замке, подаренном ему тестем, четырнадцать лет (подробнее см. Ланселот) и потом снова возвращается ко двору в Камелот, после чего их чувства с Гвиневрой вспыхивают снова. Сын Ланселота Галахад успевает повзрослеть и стать рыцарем Камелота.

Смута в Камелоте и гибель Артура 

Королева не пользовалась доверием при дворе, о чём свидетельствует история, случившаяся незадолго до основного кризиса. В очередной раз прогнав Ланселота, Гвиневра устроила пир для рыцарей. Один из них отравил другого, сэра Патриса, при помощи отравленного яблока. Подозрение пало на королеву. Невиновность королевы должен был доказать какой-нибудь рыцарь в поединке, но никто не желал за неё сражаться. Лишь Ланселот примчался и скрестил за неё копья. Согласно одному из вариантов, её даже собирались сжечь, но он успел её спасти.

После того, как король Артур проигнорировал намёк феи Морганы с щитом Тристана, об их связи при дворе начал болтать сэр Агравейн. Через некоторое время желанием открыть королю глаза на ситуацию воспылал его племянник (незаконный сын) Мордред. Вместе с двенадцатью рыцарями он ворвался в покои Гвиневры, когда там находился Ланселот (согласно эвфемистичной версии легенды, Ланселот в этот момент извинялся перед своей Прекрасной Дамой, что скомпрометировал её ненароком, и спрашивал, что ему делать дальше). Тем не менее, Ланселот был очень разочарован тем, что его прервали, и в запале убил их почти всех.

Король Артур должен вторично осудить королеву на сожжение, на этот раз — за нарушение супружеской верности. Ланселот снова спасает её и увозит, случайно сразив своего друга Гарета.

Королеву он отвозит в монастырь (другой вариант — по требованию римского папы возвращает королю). Ланселот скрылся на родине, в Бретани. Артур, понуждаемый общественным мнением и Гавейном, потерявшим всех своих братьев, отправился за ним через Ла-Манш, оставив наместником Мордреда. В отсутствие короля Мордред попытался захватить власть, а также вынудить Гвиневру выйти за него замуж. Он призывает на помощь саксов. В одних версиях королева принимает предложение Мордреда, в других прячется от него (даже упоминают Лондонский Тауэр) и потом скрывается в монастыре.

Когда Артур приплыл обратно в Англию, он попал на побережье в засаду. В битве погибли все. Мордред был сражён королём, но и сам Артур был смертельно ранен. Умирая, он попросил сэра Бедивера бросить Экскалибур в озеро. Умирающего Артура волшебницы забрали в магической ладье на Авалон.

Дальнейшая жизнь 

После смерти Артура Гвиневра удалилась в монастырь. Ланселот приехал за ней и звал её с собой, но она отказалась покинуть обитель и стала монахиней. И через три года она умирает, став перед смертью аббатисой.

В Гластонбери (который некоторые считают Авалоном), показывали совместную могилу Гвиневры и Артура.

Семья 
 отец — Лодегранс, король Камелиарда, находящегося на юге Британии;
 муж — король Артур;
 дети — в большинстве историй Гвиневра бездетна, за двумя исключениями: в «Перлесваусе» и Alliterative Morte Arthure. В первом из них её сын — персонаж по имени Loholt (в других текстах он упоминается как внебрачный сын Артура). Во втором Гвиневра охотно становится супругой Мордреда и приносит ему двух сыновей, хотя это скорее подразумевается, чем указывается в тексте.

Значение образа Гвиневры

Измена Гвиневры как пример куртуазной любви 
Интересно то, что в ранних версиях сюжета, например, у Гальфрида Монмутского, рыцарь по имени Ланселот вообще не упоминается, хотя об измене королевы уже говорится. Гвиневра обманывает Артура с его племянником Мордредом, желающим захватить трон Артура для себя.

Тем не менее, лишь с введением образа Ланселота около двух веков спустя после складывания артуровского цикла, можно говорить о том, что образ Гвиневры стал знаковым.
«Она прожила верной возлюбленной и потому умерла праведницей». Томас Мэлори
Впервые любовь Гвиневры и Ланселота упоминается в романе Кретьена де Труа «Рыцарь телеги, или Ланселот». Этот мотив был подхвачен всей литературой артуровского цикла, начиная с цикла «Ланселот-Грааль» (начало XIII века) и заканчивая Post-Vulgate Cycle и «Смертью Артура» Томаса Мэлори. Роман Кретьена де Труа стал пропагандой нового «куртуазного» мировоззрения и нового воззрения на любовь.

Любовь Гвиневры и Ланселота — одна из хрестоматийных историй в европейской литературе. Её значение в том, что наряду с романом Тристана и Изольды она стала неотъемлемой частью средневековой куртуазной литературы. Ланселот — рыцарь, верно служащий своей Прекрасной даме, она отвечает ему взаимностью, а муж не вызывает у читателей особого сочувствия, настолько прекрасна эта Любовь. При этом Ланселот, вассал короля, нарушает обеты феодальной верности.

Возможно даже, как предполагают некоторые исследователи, что история Ланселота и Гвиневры представляет собой (как и история Клиджеса и Фенисы в другом романе Кретьена) лишь «куртуазную» переработку сюжета Тристана и Изольды.

В массовой культуре 
 Композиция Дюши Романова «Гиневер» в альбоме «Треугольник» группы «Аквариум».
 Песня «Guinnever» американской фолк-рок-группы Crosby, Stills & Nash.
 Песня «Guinever» из сюиты «The Myths & Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table» Рика Уэйкмана.
 Песня «Guinevere» шотландского музыканта Donovan.
 Песня «Guinnevere» группы Valerie Dore.

В кинематографе 
 В киносериале «» (1949, США) роль Гвиневры исполнила Марджори Стэпп.
 Рыцари Круглого стола / Knights of the Round Table (1953; США) режиссёр Ричард Торп, в роли Гвиневры Ава Гарднер.
 В киномюзикле «Камелот» Гвиневру играет Ванесса Редгрейв (на бродвейской сцене в этом мюзикле её воплощала Джулия Эндрюс).
 В фильме «Первый рыцарь» королеву играет Джулия Ормонд.
 В фильме «Король Артур», где Гвиневру играет Кира Найтли, присутствуют существенные отклонения от общепринятой легенды — Ланселот погибает от рук врагов, когда Гвиневра ещё даже не стала королевой, и вообще, вся ключевая история их любви и её роли в гибели Артура напрочь игнорируется.
 В фильме «Мерлин» роль Гвиневры исполняет Лена Хиди.
 В фильме «Гвиневер» заглавную роль исполняет Шерил Ли. В этой, довольно феминистической трактовке, Гвиневра и Ланселот знакомы с раннего детства, так как оба обучались владению оружием и необходимым для благородного сословия знаниям у Феи Морганы, жрицы Богини-матери.
 В фильме «Туманы Авалона» роль Гвиневры исполняет Саманта Мэтис. В данной экранизации Ланселот и Гвиневра — любовники, Артур знает об этой связи, но не препятствует ей, так как искренно любит этих двух самых близких ему людей.
 В сериале «Гвен Джонс — ученица Мерлина» главная героиня является реинкарнацией Гвиневры. Её роль исполняет Тамара Хоуп
 В сериале «Камелот» роль Гвиневры исполняет Тэмсин Эгертон.
 В сериале «Мерлин» роль Гвиневры исполняет Энджел Колби.
 В сериале «Однажды в сказке» роль Гвиневры исполняет Джоанна Метрасс.

В литературе 
 В произведениях Роберта Сальваторе пантеру, спутницу главного героя, звали Гвенвивар, в честь Гвиневры.

В живописи 
Картина «Акколада» (Гвиневра и Ланселот), художник Лейтон, Эдмунд, 1901, частное собрание
Картина «Королева Гвиневра», художник Моррис, Уильям, 1858, Галерея Тейт в Лондоне
Картина «Смерть короля Артура», художник Арчер, Джеймс, 1860
Картина «Королева Гвиневра», художник Арчер, Джеймс, 1860, The Leicester Galleries loans to The Speed Art Museum, Луисвилл, Кентукки

Картина «Королева Гвиневра», художник Генри Джастис Форд (), 1860, The Leicester Galleries loans to The Speed Art Museum, Луисвилл, Кентукки
Картина «Май Гвиневры» («Queen Guinevre’s Maying»), Джон Кольер, 1900

В астрономии 
В честь Гвиневры названы два астероида внешней части главного пояса: (613) Гвиневра, открытый в 1906 году, и (2483) Гвиневра, открытый в 1928 году.

Примечания

Ссылки 

 Гвиневра в проекте Camelot Project
 «Женщины Артурианы» на сайте Timeless Myths

Персонажи артурианы
Вымышленные монахини